Житня — название населённых пунктов в России:

 Житня — деревня в Почепском районе Брянской области.
 Житня — посёлок в Почепском районе Брянской области.
 Житня — деревня в Суворовском районе Тульской области.